Dorémus est un patronyme français et flamand, porté notamment par :

 Benoît Dorémus (né en 1980), auteur-compositeur-interprète français ;
 Gaëtan Dorémus (né en 1976), illustrateur et auteur jeunesse français ;
 Drake Doremus (né en 1983), réalisateur américain ;
 Melvyn Doremus (né en 1996), footballeur international béninois né en France.